L'edizione 1957-1958 della Copa del Generalísimo è stata la cinquantaquattresima edizione della coppa nazionale spagnola. Vide la vittoria finale del Club Atlético de Bilbao (allora dicitura ufficiale dell'Athletic Club), che si aggiudicò il trofeo per la ventesima volta nella sua storia.

Squadre partecipanti
In grassetto è evidenziata la squadra detentrice della manifestazione.

Risultati

Finale

Squadra vincitrice

Note

Bibliografia
Luis Arnáiz. 100 Finales de Copa. Historia del Campeonato de España

Voci correlate 
Primera División spagnola 1957-1958
Segunda División spagnola 1957-1958

Collegamenti esterni

Calcio nel 1958
1958